

Patronymes 

 Louis Rascol (1866-1951), philosophe, pédagogue et historien français ;
 Victor Rascol (1824-1909), médecin et historiographe français.